Federica Luisa de Hesse-Darmstadt (Prenzlau, 16 de octubre de 1751-Berlín, 25 de febrero de 1805) fue hija del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt y de la condesa Enriqueta Carolina del Palatinado-Zweibrücken.

Matrimonio y descendencia 
El 14 de julio de 1769 se casó con el príncipe Federico Guillermo, su primo y futuro rey Federico Guillermo II de Prusia, inmediatamente después del divorcio de este con Isabel Cristina Ulrica de Brunswick-Wolfenbüttel.

Aunque el rey le era abiertamente infiel y tenía numerosas amantes, tuvieron los siguientes hijos:

 Federico Guillermo III (3 de agosto de 1770-7 de junio de 1840), rey de Prusia.
 Federica Cristina Amalia Guillermina (31 de agosto de 1772-14 de junio de 1773).
 Federico Luis Carlos (5 de noviembre de 1773-28 de diciembre de 1796).
 Federica Luisa Guillermina de Prusia (18 de noviembre de 1774-12 de octubre de 1837), conocida como Mimi, esposa de Guillermo I de los Países Bajos, rey de los Países Bajos.
 Augusta Cristina Federica (1 de mayo de 1780-19 de febrero de 1841), esposa de Guillermo II de Hesse-Kassel.
 Enrique (30 de diciembre de 1781​-12 de julio de 1846).
 Federico Guillermo Carlos ​(3 de julio de 1783-28 de septiembre de 1851).

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de Prusia del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Hesse-Darmstadt
Landgravinas de Hesse-Darmstadt